Die Open Sud de France 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar bis 6. Februar 2022 in Pérols bei Montpellier stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Córdoba die Córdoba Open sowie in Pune die Tata Open Maharashtra statt, die wie die Open Sud de France zur Kategorie der ATP Tour 250 zählten.

David Goffin war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewann im Vorjahr das Doppel aus Henri Kontinen und Édouard Roger-Vasselin.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren; die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen zum Auftakt ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 427.645 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 490.990 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 30. und 31. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 127 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Pérols